Johann hießen folgende Herrscher:

Johann 

 Johann von Braine (oder Johann von Dreux; * 1198, † 1239/40), Graf von Vienne und Mâcon (iure uxoris)
 Johann von Caesarea († zwischen 1239 und 1241), Herr von Caesarea im Königreich Jerusalem
 John of Brittany, Earl of Richmond (frz.: Jean de Bretagne, dt.: Johann von Bretagne; 1266–1334), bretonisch-englischer Adliger aus dem kapetingischen Haus Dreux
 1296–1308 Johann (Hessen), 1296 Mitregent, 1308 Landgraf in Niederhessen
 1304–1364 Johann von Limburg-Styrum, Herr zu Styrum
 1311–1346 Johann von Luxemburg, König von Böhmen, der Blinde
 1322–1333 Johann von Durazzo, Fürst von Achaea
 1347–1368 Johann (Kleve), Graf von Kleve
 1377–1396 Johann (Görlitz), Herzog von Görlitz
 1377–1411 Johann (Hanau), Herr von Hanau
 Jean de Valois, duc de Berry (Johann von Valois, Johann von Berry, Jean le Magnifique; 1340–1416), Herzog von Berry und Auvergne, Graf von Poitiers und Montpensier
 1440–1464 Johann (Brandenburg-Kulmbach), Markgraf von Brandenburg-Kulmbach, der Alchemist
 1468–1532 Johann der Beständige, Kurfürst von Sachsen, der Beständige
 1473–1508 Johann von Limburg-Broich, Graf von Limburg Herr zu Broich
 1476–1532 Johann II. (Oppeln-Ratibor), Herzog von Oberschlesien, der Gute
 Johann II. (Liegnitz) (1477–1495), Herzog von Liegnitz
 1535–1571 Johann (Brandenburg-Küstrin), Markgraf von Brandenburg-Küstrin
 1606–1638 Johann (Hohenzollern-Sigmaringen), Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen
 1629–1677 Johann (Nassau-Idstein), Graf von Nassau und Idstein
 1854–1873 Johann (Sachsen), König von Sachsen
 1965–2000 Johann (Luxemburg), Großherzog von Luxemburg
 Johann das Kind ist Johann I. (Bayern), Herzog von Niederbayern
 Johann der Alchemist ist Johann (Brandenburg-Kulmbach), Markgraf von Brandenburg-Kulmbach
 Johann der Ältere ist Johann II. (Schleswig-Holstein-Hadersleben), Herzog von Schleswig-Holstein-Hadersleben
 Johann der Blinde ist Johann von Böhmen
 Johann der Eroberer ist Johann V. (Bretagne), Herzog von Bretagne
 Johann der Friedfertige ist Johann (Jülich-Kleve-Berg), Herzog von Kleve
 Johann der Gute ist 1. Johann II. (Oppeln-Ratibor), Herzog von Oberschlesien, 2. Johann II. (Frankreich), König von Frankreich, 3. Jean II. de Bourbon, Herzog von Bourbon
 Johann der Jüngere ist Johann (Schleswig-Holstein-Sonderburg), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg
 Johann der Rote ist Johann I. (Bretagne), Herzog von Bretagne
 Johann der Unerschrockene ist Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund
 Johann der Wahrhaftige ist Johann IV. (Bayern), Herzog von Bayern-München
 Johann Ohneland ist Johann I. (England), König von England
 Johann von Brandenburg-Ansbach (1493–1525), Markgraf von Brandenburg-Ansbach sowie Generalkapitän und Vizekönig von Valencia

Johann I. 

 1171–1191 Johann I. (Alençon, Graf), Graf von Alençon
 Johann I. (Ponthieu) († 1191), Graf von Ponthieu aus dem Haus Montgommery
 1210–1212 Johann I. (Jerusalem), König von Jerusalem
 1216–1222 Johann I. (Schweden), König von Schweden
 Johann I. von Montfort († 1249), Graf von Montfort-l’Amaury
 1220–1266 Johann I. (Brandenburg), Markgraf von Brandenburg
 1233–1270 Johann I. (Oldenburg), Graf von Oldenburg
 1241–1279 Johann I. (Blois), Graf von Blois
 1250–1286 Johann I. (Bretagne), Herzog von Bretagne, der Rote
 1252–1277 Johann I. (Braunschweig-Lüneburg), Herzog von Braunschweig-Lüneburg
 1260–1285 Johann I. (Sachsen-Lauenburg), Herzog von Sachsen-Lauenburg
 1263–1280 Johann I. (Athen), Herzog von Athen
 1267–1294 Johann I. (Brabant), Herzog von Brabant
 1284–1285 Johann I. (Zypern), König von Zypern
 1289–1359 Johann I. (Henneberg-Schleusingen), Graf von Henneberg-Schleusingen
 Johann I. (Anhalt), Johann I. Fürst von Anhalt-Bernburg († 1291), deutscher Landesfürst aus dem Geschlecht der Askanier
 1296–1299 Johann I. (Holland), Graf von Holland
 1316 Johann I. (Frankreich), König von Frankreich
 Johann I. (Habsburg-Laufenburg) (* um 1297; † 1337), Graf von Habsburg-Laufenburg, Landgraf im Klettgau und Vogt des Klosters Rheinau
 Johann I. (Ziegenhain) († 1359), von 1304 bis 1359 Graf von Ziegenhain, von 1333 bis 1359 auch Graf von Nidda und von 1304 bis 1344 Hochvogt des Klosters Fulda
 Johann I. (Ligny) (Johann I. von Luxemburg, franz.: Jean Ier de Luxembourg; † 1364), Herr von Ligny, Beauvoir und Roussy aus dem Haus Luxemburg
 Johann I. von Meißen (* um 1300; † 1355), von 1350 bis 1355 Bischof vom Ermland
 1339–1340 Johann I. (Bayern), Herzog von Niederbayern, das Kind
 ?–1411 Johann I. von Egloffstein, Fürstbischof des Bistums Würzburg
 1350–1416 Johann I. (Nassau), Graf von Nassau
 1346–1390 Johann I. (Lothringen), Herzog von Lothringen
 1360–1416 Johann I. (Berry), Herzog von Berry, Herzog von Auvergne
 1361–1386 Johann I. (Auvergne), Graf von Auvergne
 1379–1390 Johann I. (Kastilien), König von Kastilien
 1385–1433 Johann I. (Portugal), König von Portugal
 1387–1396 Johann I. (Aragón), König von Aragón
 ?–1473 Johann I. (Nassau-Beilstein), Graf von Nassau-Beilstein
 1407–1454 Johann I. (Monaco), Fürst von Monaco
 1410–1434 Jean I. de Bourbon, Herzog von Bourbon
 1410–1428 Johann I. (Münsterberg), Herzog von Münsterberg
 Johann I. (Moers-Saarwerden) (gefallen 1431), Graf von Saarwerden
 1414–1415 Johann I. (Alençon, Herzog), Herzog von Alençon
 1419–1481 Johann I. (Kleve-Mark), Graf von Kleve, seit 1448 Herzog von Kleve, Graf von der Mark
 1450–1498 Johann I. von Hohnstein zu Heldrungen, später zu Vierraden und Schwedt (* um 1420; † 1498)
 1481–1513 Johann I. (Dänemark, Norwegen und Schweden), König von Dänemark
 1492–1501 Johann I. (Polen), König von Polen
 1472–1516 Johann I. (Rietberg), Graf von Rietberg
 1526–1540 Johann I. Zápolya, Fürst von Siebenbürgen
 1569–1604 Johann I. (Pfalz-Zweibrücken), Herzog von Zweibrücken
 1805–1836 Johann I. Josef (Liechtenstein), Fürst von Liechtenstein

 Johann I. von Navarra ist Johann II. (Kastilien), König von Kastilien

Johann II. 

 1165–1186 Johann II. (Nowgorod), († 1186) Erzbischof von Nowgorod und Pskow
 1191–1191 Johann II. (Alençon, Graf), Graf von Alençon
 1253–1321 Johann II. (Holstein-Kiel), Graf von Holstein, der Einäugige
 1363–1401 Johann II. (Berry), Graf von Montpensier, Sohn von Johann I. (Berry)
 1266–1281 Johann II. (Brandenburg), Markgraf von Brandenburg (Mitregent)
 Johann II. (Habsburg-Laufenburg) († 1380), Graf von Habsburg-Laufenburg und Neu-Rapperswil (Wellenberg)
 Johann II. (Roucy) († 1251), Graf von Roucy aus dem Haus Pierrepont
 Johann II. von Eu († 1292), Graf von Eu aus dem Haus Brienne
 1285–1314 Johann II. (Oldenburg), Graf von Oldenburg
 1286–1305 Johann II. (Bretagne), Herzog von Bretagne
 1286–1322 Johann II. (Sachsen-Lauenburg), Herzog von Sachsen-Lauenburg
 1294–1312 Johann II. (Brabant), Herzog von Brabant
 1299–1304 Johann II. (Holland), Graf von Holland
 1324–1377 Johann II. (Hoya), Graf von Hoya
 1338–1342 Johann II. (Athen), Herzog von Athen
 1350–1364 Johann II. (Frankreich), König von Frankreich, der Gute
 1360–1419 Johann von Nassau-Wiesbaden-Idstein, als Johann II. von 1397 bis 1419 Kurfürst und Erzbischof von Mainz
 1372–1376 Johann II. (Teschen-Auschwitz) (* vor 1350; † 1375/1376), Herzog von Teschen und von 1372 bis 1376 Herzog von Auschwitz
 Johann II. (Saarwerden) († nach 1380), Graf von Saarwerden
 1372–1381 Johann II. (Blois) Graf von Blois
 1386–1394 Johann II. (Auvergne), Graf von Auvergne
 1390–1417 Johann II. (Mecklenburg-Stargard), Herzog von Mecklenburg-Schwerin
 1392–1397 Johann II. (Bayern), Herzog von Bayern-München
 Johann II. (Nassau) (Johann II. von Nassau-Dillenburg; * um 1365; † 1443; genannt mit der Haube, Haubner, der Ältere), Graf von Nassau-Dillenburg
 1406–1454 Johann II. (Kastilien), König von Kastilien
 1415–1476 Johann II. (Alençon, Herzog), Herzog von Alençon
 1432–1458 Johann II. (Zypern), König von Zypern
 1453–1470 Johann II. (Lothringen), Herzog von Lothringen
 Johann II. (Troppau-Leobschütz) (Johann „der Fromme“, auch Jan Pobožný; * um 1425; † um 1485), Teil-Herzog von Troppau und Herzog von Leobschütz
 1456–1488 Jean II. de Bourbon, Herzog von Bourbon, der Gute
 1458–1479 Johann II. (Aragón), König von Aragón
 1481–1495 Johann II. (Portugal), König von Portugal
 1492–1513 Johann II. (Nassau-Beilstein), Graf von Nassau-Beilstein
 1492–1557  Johann II. (Pfalz-Simmern), Pfalzgraf und Herzog von Simmern
 1521–1580 Johann II. (Schleswig-Holstein-Hadersleben), Herzog von Schleswig-Holstein-Hadersleben, der Ältere
 1552–1562 Johann II. (Rietberg), Graf von Rietberg
 1540–1571 Johann II. Sigismund Zápolya, Fürst von Siebenbürgen
 Johann II. (Oppeln-Ratibor) (auch Johann der Gute; polnisch Jan II. Dobry; tschechisch Hanuš Opolský; * um 1460; † 1532), 1476–1532 Herzog von Oppeln und 1521–1532 Herzog von Ratibor
 1604–1635 Johann II. (Pfalz-Zweibrücken-Veldenz), Herzog von Zweibrücken
 1648–1668 Johann II. Kasimir, König von Polen
 1858–1929 Johann II. (Liechtenstein), Graf von Liechtenstein
 Johann II. von Beirut (auch Johann von Ibelin; * um 1230, † 1264), Herr von Beirut
 Johan II. van Montfoort (Jan II de Rover van Montfoort; 1382–1448), Burggraf von Montfoort
 Johann II. (Ligny) (Johann II. von Luxemburg; 1392–1441), Graf von Guise (1425) und Graf von Ligny (1430)

 Johann II. von Jerusalem ist Johann I. (Zypern), König von Zypern
 Johann II. von Schweden ist Johann I. (Dänemark, Norwegen und Schweden), König von Dänemark

Johann III. 

 ????–1302 Johann III. von Eu († 1302), Graf von Eu und Guînes (iure uxoris) aus dem Haus Brienne
 1312–1341 Johann III. (Bretagne), Herzog von Bretagne
 1312–1355 Johann III. (Brabant), Herzog von Brabant
 1316–1359 Johann III. (Holstein-Kiel), Graf, der Milde
 1404–1425 Johann III. (Bayern), Herzog von Bayern-Straubing
 1418–1425 Johann III. (Holland) ist Johann III. (Bayern)
 1484–1516 Johann III. (Navarra), König von Navarra
 1494–1501 Jean de La Tour, Graf von Auvergne
 ????–1533 Johann III. (Wied-Runkel), Graf von Wied
 1513–1561 Johann III. (Nassau-Beilstein), Graf von Nassau-Beilstein
 1521–1539 Johann (Jülich-Kleve-Berg), Herzog von Kleve, der Friedfertige
 1521–1557 Johann III. (Portugal), König von Portugal
 1559–1622 Johann (Schleswig-Holstein-Sonderburg), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg, der Jüngere
 1568–1592 Johann III. (Schweden), König von Schweden
 1602–1605 Johann III. (Sachsen-Weimar), Herzog von Sachsen-Weimar
 1674–1696 Johann III. Sobieski, König von Polen
 Johann III. (Sachsen-Lauenburg) (* um 1335; † 1356), von 1344 bis 1356 Herzog von Sachsen-Lauenburg in der Linie Mölln und Bergedorf
 Johann III. (Teschen-Auschwitz) (* um 1366; † 1405), Herzog von Teschen und von 1376 bis 1405 Herzog von Auschwitz
 Johann III. (Troppau-Ratibor) (auch: Johann IV. von Ratibor; * um 1446, † 1493), von 1456 bis 1493 Herzog von Ratibor
 Johann III. Kämmerer von Worms († 1350)

Johann IV. 

 1341–1345 Johann IV. (Bretagne), Herzog von Bretagne
 1370–1422 Johann IV. (Mecklenburg), Herzog von Mecklenburg
 ????–1408 Johann IV. (Habsburg-Laufenburg), Graf
 1415–1427 Johann IV. (Brabant), Herzog von Brabant
 1442–1475 Johann IV. (Nassau), Graf von Nassau-Dillenburg
 1460–1463 Johann IV. (Bayern), Herzog von Bayern-München, der Wahrhaftige
 1463–1507 Johann IV. (Sachsen-Lauenburg), Herzog von Sachsen-Lauenburg
 1498–1527 Johann IV. (Schaumburg), Regent der Stammgrafschaft Schauenburg, ab 1510 auch Regent der Grafschaft Holstein-Pinneberg
 1640–1656 Johann IV. (Portugal), König von Portugal
 1640–1660 Johann IV. (Ostfriesland), Graf von Ostfriesland-Rietberg
 Johann IV. (Teschen-Auschwitz) (* 1426/1430; † 1495/1497), 1433/34–1457 Herzog von Auschwitz

Johann V./… 
 Johann V. (Roucy) († 1346), Graf von Roucy, Braine und Rochefort aus dem Haus Pierrepont
 1364–1399 Johann V. (Bretagne), Herzog von Bretagne, der Eroberer
 1368–1449 Johann V. von Roubaix, Graf von Roubaix
 1426–1466 Johann V. (Hoya), Graf von Hoya
 1423–1442 Johann V. (Mecklenburg), Herzog von Mecklenburg
 1468–1513 Johann V. (Teschen-Zator), Herzog von Zator
 1475–1516 Johann V. (Nassau), Graf von Nassau-Dillenburg
 1706–1750 Johann V. (Portugal), König von Portugal

 1399–1442 Johann VI. (Bretagne), Herzog von Bretagne
 1464–1474 Johann VI. (Mecklenburg), Herzog von Mecklenburg
 1556–1567 Johann VI. von der Leyen, Kurfürst von Trier
 1559–1606 Johann VI. (Nassau-Dillenburg), Fürst von Nassau-Dillenburg
 1621–1667 Johann VI. (Anhalt-Zerbst), Fürst von Anhalt-Zerbst
 1816–1826 Johann VI. (Portugal), König von Portugal

 1576–1592 Johann VII. (Mecklenburg), Herzog von Mecklenburg-Schwerin
 1561–1623 Johann VII. (Nassau-Siegen), der Mittlere, Graf von Nassau-Siegen

 1483–1526 Johann XIV. (Oldenburg-Delmenhorst), Graf von Oldenburg-Delmenhorst
 1540–1603 Johann XVI. (Oldenburg-Delmenhorst), Graf von Oldenburg-Delmenhorst

Johann… 

 Johann Adam Andreas (Liechtenstein), Fürst von Lichtenstein (1684–1712)
 Johann Adolf (Schleswig-Holstein-Gottorf), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf (1590–1616)
 Johann Adolf (Bentheim-Tecklenburg), Graf (1674–1704)
 Johann Adolf I. (Sachsen-Weißenfels), Herzog von Sachsen-Weißenfels (1680–1697)
 Johann Adolf II. (Sachsen-Weißenfels), Herzog von Sachsen-Weißenfels (1736–1746)
 Johann Albrecht (Mecklenburg), Herzog zu Mecklenburg (1897–1901)
 Johann Albrecht I. (Mecklenburg), Herzog von Mecklenburg-Schwerin (1547–1576)
 Johann Albrecht II. (Mecklenburg), Herzog von Mecklenburg-Schwerin (1592–1610, 1631–1658)
 Johann August (Anhalt-Zerbst), Fürst von Anhalt-Zerbst (1718–1742)
 Johann Bernhard (Lippe), Fürst von Lippe-Detmold (1650–1652)
 Johann Casimir (Sachsen-Coburg), Herzog von Sachsen-Coburg (1572–1633)
 Johann Cicero, Markgraf und Kurfürst von Brandenburg (1486–1499)

 Johann Ernst (Sachsen-Coburg), Herzog (1542–1553)
 Johann Ernst (Hanau-Münzenberg), Graf von Hanau-Münzenberg-Schwarzenfels (1613–1642)
 Johann Ernst (Mansfeld-Heldrungen), Graf von Mansfeld-Heldrungen
 Johann Ernst (Nassau-Weilburg), Graf von Nassau (1675–1719)
 Johann Ernst (Sachsen-Eisenach), Herzog von Sachsen-Coburg (1633–1638)
 Johann Ernst (Sachsen-Saalfeld), Herzog von Sachsen-Saalfeld (1680–1729)
 Johann Ernst I. (Sachsen-Weimar), Herzog von Sachsen-Weimar (1615–1620)
 Johann Ernst II. (Sachsen-Weimar), Herzog von Sachsen-Weimar (1662–1683)
 Johann Ernst III. (Sachsen-Weimar), Herzog von Sachsen-Weimar (1683–1707)
 Johann Ernst IV. (Sachsen-Weimar) (1696–1715), Herzog von Sachsen-Weimar und Komponist

 Johann Friedrich (Schwarzburg-Rudolstadt), Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt (1744–1767)
 Johann Friedrich (Braunschweig-Calenberg), Herzog von Calenberg (1665–1679)
 Johann Friedrich (Pommern), Herzog von Pommern-Wolgast-Stettin (1569–1600)
 Johann Friedrich von Sachsen-Weimar, Herzog von Sachsen-Weimar (1605–1628)
 Johann Friedrich (Württemberg), Herzog von Württemberg (1608–1628)
 Johann Friedrich (Brandenburg-Ansbach), Markgraf von Brandenburg-Ansbach (1667–1686)
 Johann Friedrich zu Castell-Rüdenhausen, Graf von Castell-Rüdenhausen (1681–1749)
 Johann Friedrich I. (Sachsen), Herzog und Kurfürst von Sachsen, der Großmütige (1532–1547)
 Johann Friedrich II. (Sachsen), der Mittlere (1529–1595), Sohn von Johann Friedrich I. (Sachsen), Herzog zu Sachsen 1554–1566
 Johann Friedrich III. (Sachsen), der Jüngere, Sohn von Johann Friedrich I. (Sachsen)

 Johann Georg (Ortenburg) (1686–1725), Graf von Ortenburg (1702–1725)
 Johann Georg (Sachsen-Weißenfels), Herzog von Sachsen-Weißenfels (1697–1712)
 Johann Georg (Montferrat), Markgraf von Montferrat (1530–1533)
 Johann Georg (Brandenburg), Markgraf und Kurfürst von Brandenburg (1571–1598)
 Johann Georg (Brandenburg-Jägerndorf), Herzog zu Jägerndorf (1606–1621)
 Johann Georg von Herberstein (1591–1663), von 1662 bis 1663 Bischof-Elekt von Regensburg
 Johann Georg (Hohenzollern-Hechingen) (1577–1623), der erste Fürst von Hohenzollern-Hechingen
 Johann Georg I. (Anhalt-Dessau), Fürst von Anhalt-Dessau (1603–1618)
 Johann Georg I. (Sachsen), Herzog und Kurfürst von Sachsen (1611–1656)
 Johann Georg I. (Sachsen-Eisenach), Herzog von Sachsen-Eisenach (1672–1686)
 Johann Georg II. (Anhalt-Dessau), Fürst von Anhalt-Dessau (1660–1693)
 Johann Georg II. (Sachsen), Herzog und Kurfürst von Sachsen (1656–1680)
 Johann Georg II. (Sachsen-Eisenach), Herzog von Sachsen-Eisenach (1686–1698)
 Johann Georg III. (Sachsen), Herzog und Kurfürst von Sachsen (1680–1691)
 Johann Georg IV. (Sachsen), Herzog und Kurfürst von Sachsen (1691–1694)
 Johannes Hyrkanos I., König von Judäa (135–106 v. Chr.)
 Johannes Hyrkanos II., König von Judäa (70–49 v. Chr.)

 Johann Karl I., König von Spanien (1975–2014)
 Johann Kasimir (Pfalz-Simmern), Administrator der Kurpfalz (1543–1592)
 Johann Kasimir (Anhalt-Dessau), Fürst von Anhalt-Dessau (1618–1660)
 Johann Kasimir (Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg), Pfalzgraf von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1617–1652)
 Johann Kropidlo Herzog von Oppeln-Strelitz (1382–1421), Bischof von Kammin (1394–1398)
 Johann Ludwig I. (Anhalt-Zerbst), Fürst von Anhalt-Zerbst
 Johann Ludwig II. (Anhalt-Zerbst), Fürst von Anhalt-Zerbst (1742–1746)
 Johann Nepomuk Karl (Liechtenstein), Fürst von Liechtenstein (1732–1748)
 Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund, der Unerschrockene (1404–1419)
 Johann Ohneland, König von England (1199–1216)
 Johann Otto von Dernbach, Graf von Wiesentheid (1681–1697)
 Johann Reinhard I. (Hanau-Lichtenberg), Graf von Hanau-Lichtenberg (1569–1625)
 Johann Reinhard III. (Hanau), Graf von Hanau (1665–1736)
 Johann Sigismund (Brandenburg), Markgraf und Kurfürst von Brandenburg (1608–1619)
 Johann Wilhelm (Sachsen-Weimar), Sohn von Johann Friedrich I. (Sachsen), Herzog von Sachsen-Weimar (1572–1573)
 Johann Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg), Herzog von Kleve (1592–1609) und Bischof von Münster
 Johann Wilhelm (Pfalz), Pfalzgraf und Kurfürst der Pfalz (1690–1716)
 Johann Wilhelm (Sachsen-Eisenach), Herzog von Sachsen-Eisenach (1698–1729)
 Johann Wilhelm Friso, Fürst von Oranien-Diez (1696–1711)
 Johann Wilhelm von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1726–1745)

Kirchliche Herrscher 

 627–647 Johann I. Agnus, Bischof von Lüttich
 876–889 Johann I. (Rouen), Bischof von Rouen
 Johann I. (Cammin) (~1318–1370), Bischof von Cammin
 1018–1037 Johann I. Debranin, bulgarischer Geistlicher
 Johann von Évreux († 1193), Bischof von Évreux
 1189–1212 Johann I. (Trier), Erzbischof von Trier
 Johann von Ennsthal († 1281), Bischof von Gurk
 1267–1288 Johann I. (Utrecht) (Johann von Nassau), von 1267 bis 1288 als Johann I. Bischof-Elekt von Utrecht
 1229–1239 Johann II. von Rumigny, Bischof von Lüttich
 Johann von Sierck († 1305), von 1290 bis 1296 Bischof von Utrecht und von 1296 bis 1305 Bischof von Toul
 Johann I. von Straßburg, 1305–1306 Bischof von Eichstätt, 1306–1328 Bischof von Straßburg im Elsass
 Johann von Neuberg (* um 1330, † 1399), als Johann II. Bischof von Seckau
 Johann von Chalon-Arlay (* 1300/01; † 1335), Bischof von Basel, Administrator des Bistums Basel und Bischof von Langres
 1343–1367 Johann II. von Elben († 1367), Abt der Reichsabtei Hersfeld
 1363–1364 Johann I. von Virneburg, Bischof und Regent von Münster
 Johann von Luxemburg-Ligny (* um 1342; † 1373), seit 1365 Bischof von Straßburg, seit 1371 Erzbischof von Mainz und Reichslandvogt in der Wetterau
 Johann von Vienne († 1382), von 1355 bis 1361 Erzbischof von Besançon, von 1361 bis 1365 Bischof von Metz und von 1365 bis 1382 Bischof von Basel
 Johann von Veldenz († 1434), Benediktiner; Propst von St. Remigius bei Kusel und Abt des Klosters Weißenburg (Wissembourg) im Elsass
 1411–1440 Johann II. von Brunn, Bischof von Würzburg
 Johann II. von Schleinitz († 1434), von 1422 bis 1434 Bischof von Naumburg
 1429–1441 Johann II. von Reisberg, Erzbischof und Regent von Salzburg
 Johann II., († 1457) Abt des Klosters Schlüchtern
 Johann III. († nach 1478) 1457–1470 Abt des Klosters Schlüchtern
 Johann IV. (Schlüchtern) „Johann Wankel“ (um 1540–1609); letzter Abt des Klosters Schlüchtern
 1456–1503 Johann II. von Baden, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 Johann II. (Bamberg): Johann von Nassau († 1329), von 1328 bis 1329 als Johann II. Fürstbischof-Elekt des Hochstiftes Bamberg
 Johann Ribi von Lenzburg (auch: von Platzheim; * 1310–1320; † 1374), ab 1359 als Johann II. Bischof von Gurk und ab 1364 Bischof von Brixen sowie Kanzler des Erzherzogs Rudolf IV.

 1258–1278 Johann III. (Prag), Bischof von Prag
 1274–1281 Johann III. von Enghien, Bischof von Lüttich
 Johann von Flandern († 1292), von 1280 bis 1282 Bischof von Metz und von 1282 bis 1292 Bischof von Lüttich
 Johannes von Töckheim († 1376), als Johann III. Bischof von Gurk
 Johann III. von Eych (auch: von Aich oder von Eich; 1404–1464), Diözesan- und Fürstbischof von Eichstätt
 1455–1466 Johann III. von Grumbach, Fürstbischof von Würzburg
 1481–1489 Johann III. Beckenschlager, Fürsterzbischof von Salzburg
 1531–1540 Johann III. von Metzenhausen, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 Johann von Malentein zu Prießenegg († 1550), als Johann III. Bischof von Seckau

 1282–1292 Johann von Flandern, Bischof von Lüttich
 Johann von Mayrhofen († 1402), als Johann IV. Bischof von Gurk
 Johann IV. von Hoya zu Stolzenau (1529–1574), als Johann IV. Fürstbischof von Osnabrück, als Johann III. Bischof von Münster und als Johann II. Administrator des Fürstbistum Paderborn
 1540–1547 Johann IV. Ludwig von Hagen, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 1364–1378 Johann IV. von Arkel, Bischof von Lüttich
 1540–1547 Johann IV. Ludwig von Hagen, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 1560–1574 Johann IV. von Bingenheim, Abt des Klosters Limburg
 1547–1556 Johann V. von Isenburg, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 1556–1567 Johann VI. von der Leyen, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 Johann VI. von Saalhausen (1444–1518), Bischof von Meißen
 Johann von Schönburg († 1555) als Johann VI. Bischof von Gurk
 1418–1419 Johannes von Wallenrode (Johann VII. von Wallenrodt), Bischof von Lüttich
 1420–1439 Johannes Schele (* ca. 1385–1390; † 1439), Bischof von Lübeck (Johannes VII.)
 1518–1537 Johann VII. von Schleinitz (* um 1470; † 1537), Bischof von Meißen
 1581–1599 Johann von Schönenberg, Erzbischof von Trier (Johannes VII.) und Kurfürst
 1419–1455 Johann VIII. von Heinsberg, Bischof von Lüttich
 1464–1475 Johann von Pfalz-Simmern, Erzbischof und Regent von Magdeburg
 1492–1517 Johann III. von Schönberg († 1517), Bischof von Naumburg
 1537–1549 Johann VIII. von Maltitz, Bischof von Meißen
 1581–1599 Johann VIII. Hugo von Orsbeck, Erzbischof von Trier und Kurfürst
 1482–1506 Johann IX. von Hoorn, Bischof von Lüttich
 Johann IX. von Haugwitz (1524–1595), von 1550 bis 1559 bzw. 1581 Bischof von Meißen
 1601–1627 Johann V., Bischof von Chur
 1756–1768 Johann IX. Philipp von Walderdorff, Erzbischof von Trier und Kurfürst

 Johann Albrecht von Brandenburg, Erzbischof und Regent von Magdeburg (1545–1551)
 Johann Ernst Graf von Thun, Fürsterzbischof von Salzburg (1687–1709)
 Johannes von Lune (auch: Johann von Lune; als Erzbischof von Riga Johann[es] I.; † 1284), von 1273 bis 1284 Erzbischof von Riga
 Johann von Moosburg, auch Johannes der Moosburger († 1409), Bischof von Regensburg
 Johann Sax von Saxenau († 1306), Bischof von Brixen
 Johann Philipp von Schönborn, Erzbischof von Mainz und Kurfürst (1647–1673)

Nichtregenten 
 Johann von Österreich, Deutscher Reichsverweser während der Revolution von 1848
 Johann Georg von Sachsen (1704–1774)
 Johann Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha (1954–1972)
 Johann Reinhard II. von Hanau-Lichtenberg
 Johann Wilhelm von Sachsen-Gotha-Altenburg (1677–1707)
 Juan de Borbón y Battenberg (Johann Karl Alfons Teresa Silvera), Herzog von Barcelona (1913–1993)
 Johann II. (Ortenburg) († 1499), Mitglied des Adelshaus Ortenburg

Jean 
 Jean I. (Armagnac) (1311–1373)
 Jean I. (Monaco) (1382–1454)
 Jean II. (Monaco) (1468–1505)
 Jean II. (Viennois) (1280–1319)
 Jean III. (Armagnac) (um 1359–1391)

Siehe auch 
 Johann Adolf
 Johann der Gute

Einzelnachweise 

Johann

en:João
pt:João
zh:若昂